Ghisletta ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Ghisletta (1907–1989), Schweizer Politiker (SP)
 Simona Ghisletta (* 1975), Schweizer Fußballschiedsrichterin